Фолі́кул ( — «мішечок») — кругле, овальне або грушоподібне порожнисте утворення в різних органах хребетних тварин і людини, що виконує різноманітні функції.
 Фолікул яєчника (folliculus ovaricus) — складова структури яєчника, що складається з яйцеклітини, оточеної епітеліальною і двома сполучно-тканинними оболонками
 Везикулярний фолікул (Граафів фолікул, Граафів пухирець; folliculus ovaricus vesiculosus) — багатошаровий мішечок, що включає в собі яйцеклітину в яєчниках ссавців
 Волосяний фолікул (folliculus pili) — сукупність двох епітеліальних і сполучно-тканинної оболонок кореня волоса
 Лімфатичний фолікул (folliculus lymphaticus) — скупчення лімфоїдної тканини, де відбувається розвиток лімфоцитів
 Фолікул щитоподібної залози (folliculus glandulae thyroideae) — складова структури щитоподібної залози, що являє собою замкнений пухирець, стінка якого утворена одношаровим епітелієм, а порожнина заповнена колоїдним секретом

Див. також 
 Листянка () — сухий одногніздий багатонасінний плід у рослин